Les fortifications de Tournai comportent :
 l'enceinte et ses portes ;
le pont des Trous ;
 le château dont il ne reste que la tour Henri VIII ;
 la citadelle.

 
Tournai
Histoire de Tournai
Fortification en Belgique